Донаев — фамилия.

Известные носители
 Донаев, Базар (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Донаев, Тоир (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.